Miejscowości w USA:
 Wabash – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Wabash
Gminy w USA:
 Wabash (ang. Wabash Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Clark
 Wabash (ang. Wabash Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Adams
 Wabash (ang. Wabash Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Fountain
 Wabash (ang. Wabash Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Gibson
 Wabash (ang. Wabash Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jay
 Wabash (ang. Wabash Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Parke
 Wabash (ang. Wabash Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Tippecanoe
 Wabash (ang. Wabash Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Darke
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Wabash (ang. Wabash County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Wabash (ang. Wabash County) – w stanie Indiana

rzeka:
 Wabash – rzeka w USA